Gafner ist der Familienname der folgenden Personen:

 Andreas Gafner (* 1971), Schweizer Politiker
 Artur Gafner (* 1998), kasachischer Speerwerfer
 Beatrice Gafner (* 1964), Schweizer Skirennfahrerin
 Claude Gafner (1922–2003), Schweizer Musiker und Opernsänger 
 Frédéric Gafner (* 1969), Schweizer Tänzer und Choreograf  
 Raymond Gafner (1915–2002), Schweizer Politiker